Domfront (Oise)
Domfront (Orne)
ook:
Domfront-en-Champagne,  Sarthe